Marennes ist ein französischer Ortsname:

 Marennes (Charente-Maritime), ehemalige Gemeinde im Département Charente-Maritime (ehemalige Gemeinde)
 Marennes (Rhône), Gemeinde im Département Rhône
 Marennes-Hiers-Brouage, Gemeinde im Département Charente-Maritime